Жигимантас Станулис (; род. 11 января 1993) — литовский тяжелоатлет, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2016, 2018), чемпион Европы среди молодёжи (2015) и юниоров (2012). Представляет Клайпедский клуб тяжёлой атлетики, учится в Клайпедском университете. Лучший спортсмен Клайпедского университета 2013 и 2018 годов. Награждён медалью «За спортивные достижения» (2018).

Занимается тяжёлой атлетикой с 13 лет. Окончил среднюю школу в Клайпеде.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Жигимантас Станулис на сайте IWF
 Профиль на сайте Литовской федерации тяжёлой атлетики

Тяжелоатлеты Литвы